

Тулубаєво — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Тулубаєво — село, Мензелинський район, Татарстан